Galia bezeichnet:

 eine Organisation der französischen Automobilindustrie, GALIA
 eine Melonenart, Galiamelone

Galia ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Galia (* 1979), tschechischer Handballspieler
 Roberto Galia (* 1963), italienischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Gallia